Das ABN AMRO World Tennis Tournament 2005 war ein Tennisturnier, welches vom 16. bis 22. Februar 2005 in Rotterdam stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2005 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Memphis die Regions Morgan Keegan Championships und in Costa do Sauípe die Brasil Open gespielt. Erstere gehören genau wie das ABN AMRO World Tennis Tournament zur Kategorie der ATP International Series Gold, während das Turnier in Buenos Aires zur niedriger dotierten International Series zählte.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Australier Lleyton Hewitt, der dieses Jahr nicht erneut am Turnier teilnahm. Der Weltranglistenerste Roger Federer besiegte im Finale den Kroaten Ivan Ljubičić in drei Sätzen, nachdem er zuvor alle Matches in zwei Sätzen gewonnen hatte. Es war der 24. Titel für Federer und der zweite dieser Saison.
Vorjahressieger im Doppel waren Paul Hanley und Radek Štěpánek, die beide nicht erneut antraten; Im Finale setzten sie sich die Vorjahresfinalisten Jonathan Erlich und Andy Ram gegen die Tschechen Cyril Suk und Pavel Vízner durch. Sie gewannen ihren vierten gemeinsamen Titel. Erlich gewann seinen 5. Titel, während es für Ram ebenfalls der 5. Doppeltitel der Karriere war.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 765.000 Euro, die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 782.250 Euro.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2005
Tennisturnier in Rotterdam